Poetin bezeichnet:

 eine Dichterin, siehe Poet
 Poetin (Pferd) (1997–2005) deutsches Dressurpferd, das für eine Rekordsumme verkauft wurde.